Föhn (wind), een warme droge wind die vaak aan de Noordzijde van de Alpen waait. 
Haardroger, apparaat waarmee bijvoorbeeld haar kan worden gedroogd, in Nederland doorgaans föhn genoemd.